Неандер — фамилия. Носители:

 Неандер, Август (1789—1850) — немецкий церковный историк.
 Неандер, Иоахим (1650—1680) — немецкий пастор, теолог, сочинитель церковных гимнов.
 Неандер, Михаил (1525—1595) — немецкий гуманист и педагог.
 Неандер, Эва (1921—1950) — шведская писательница.

Другое 
 Неандер — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Долина Неандер

Примечания